Volleyleague OPAP 2011/2012 - 44. sezon walki o mistrzostwo Grecji organizowany przez Hellenic Volleyball League (HVL) pod egidą Greckiego Związku Piłki Siatkowej (gr. Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης). Zainaugurowany został 14 października 2011 roku i trwał do 14 maja 2012 roku. 

W sezonie 2011/2012 w Lidze Mistrzów Grecję reprezentował , w Pucharze CEV - , natomiast w Pucharze Challenge - .

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o miejsca 4-8

Półfinały 5-8

Mecz o miejsca 5-6

Mecz o 4. miejsce

Faza play-out 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Przypisy

Bibliografia 
 

2011 w Grecji
2011 w piłce siatkowej
2012 w Grecji
2012 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Grecji